Pollheim steht für:

 Pollheim (Gemeinde Wolfsberg), Ortschaft von Wolfsberg, Kärnten

Pollheim ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard von Pollheim (1456–1504), Administrator von Wien, Kanoniker in Passau, Traunkirchen, Stuhlweißenburg und Dömös 
 Therese Wilhelmine von Pollheim-Winkelhausen (* um 1680; † 1757), Gräfin, kurpfälzische Obersthofmeisterin und Fürstäbtissin 

Siehe auch:

 Polheim (Adelsgeschlecht)
 Polheim